Per chi – cover italiana di Without You di Johnny Dorelli (CGD, 1972)
Per chi – cover italiana di Without You dei Gens (Philips, 1972)
Per chi – cover italiana di Without You dei Dik Dik (Dischi Ricordi, 1972)
Per chi – cover italiana di Without You di Caterina Caselli (CGD, 1972)
Per chi – cover italiana di Without You di Wess & The Airedales (Durium, 1972)

Voci correlate 
Without You